Ce nom correspond à deux amphibiens :

Rana musica Linnaeus, 1766 est synonyme de Anaxyrus terrestris (Bonnaterre, 1789) ;
Rana musica Chang & Hsü, 1932 est synonyme de Babina daunchina (Chang, 1933).

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Bufonidae
Ranidae